

Fumetto 
 XIII – un fumetto franco-belga

Musica 
 XIII – album dei Rage del 1998
 XIII – album dei Mushroomhead del 2003
 XIII – album dei Trepalium del 2009
 XIII – album di Maria del 2012

Televisione
XIII - Il complotto – miniserie televisiva in due puntate del 2009 con Stephen Dorff e Caterina Murino
XIII (XIII – The Series) – serie televisiva del 2011 con Stuart Townsend

Videogiochi  
 XIII – un videogioco tratto dal fumetto omonimo

Altro 
 XIII – 13 nel sistema di numerazione romano